Jarbas de Lery Santos político brasileiro
Mário Helênio de Lery Santos jornalista brasileiro
Presalindo de Lery Santos um jornalista e político brasileiro

Desambiguação